

Patronyme 

 Andros Townsend (né en 1991), footballeur anglais ;
 Andy Townsend (né en 1963), footballeur irlandais ;
 Anel Townsend, femme politique péruvienne ;
 Art Townsend (1905-1971), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Bertha Townsend (1869-1909), joueuse de tennis américaine ;
 Brian Townsend, joueur de poker américain ;
 Bud Townsend (1921-1997), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Chad Townsend (né en 1991), joueur de rugby à XIII australien ;
 
 Colleen Townsend (née en 1928), actrice américaine ;
 Dallas S. Townsend, Jr. (1919-1995), journaliste américain ;
 Darian Townsend (né en 1984), nageur sud-africain ;
 David Townsend (né en 1955), rameur d'aviron britannique ;
  (1955-2005), guitariste américain du groupe  ;
 Devin Townsend (né en 1972), musicien canadien ;
  (1929-2003), compositeur et producteur américain ; 
 Ernest Townsend (1880-1944), portraitiste anglais ;
 Francis Townsend (1867-1960), médecin américain ;
 Gabriel Townsend, facteur de virginals anglais du  siècle ;
 Gregor Townsend (né en 1973), joueur de rugby à XV écossais ;
 John Kirk Townsend (1809-1851), naturaliste américain ;
 John Sealy Townsend (1868-1957), physicien et mathématicien irlandais ;
 Joseph Townsend (1739-1816), homme d'Église, médecin et géologue britannique ;
 Kathleen Kennedy Townsend (née en 1951), femme politique américaine ;
 Najarra Townsend (née en 1989), actrice américaine ;
 Peter Townsend (1914-1995), pilote britannique ;
 Philip Townsend, photographe britannique ;
 Raymond Townsend (né en 1955), basketteur américain ;
 Rob Townsend (né en 1947), batteur de rock britannique ;
 Rory Townsend (né en 1995), coureur cycliste britannique ;
 Ryan Townsend (né en 1985), footballeur australien ;
 Sean Townsend (né en 1979), gymnaste américain ;
 Stuart Townsend (né en 1972), acteur irlandais ;
 Sue Townsend (1946-2014), romancière britannique ;
 Susannah Townsend (née en 1989), joueuse de hockey sur gazon britannique ;

Toponyme

Le mont Townsend est une montagne située en Nouvelle-Galles du Sud.

Townsend est une municipalité située dans le Delaware.
  est une localité située dans l'État du Montana.
  est une municipalité située dans le .
  est une localité située dans l'État du Tennessee.
 Port Townsend est le siège du comté de Jefferson.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais